Politikum steht für:

 politisch bedeutsamer Vorgang oder Gegenstand, siehe Politik #Wortherkunft
 Politikum (Zeitschrift), deutsche politikwissenschaftliche Fachzeitschrift

Siehe auch:
 Politikos